Fora-de-Portas pode referir-se a:

Fora-de-Portas - antigo povoado da cidade brasileira do Recife, hoje denominado Comunidade do Pilar.
Fora de Portas - lugar do município português de Monção.